Alien (canção)
Alguém que não é de cá

Cinema 
Alien, o Oitavo Passageiro
Aliens (filme)
Alien vs. Predador

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema